Weilbach kan henvise til:

Steder 
 Weilbach, Østrig
 Weilbach, Tyskland

Flod 
 Weilbach, Main

Andet 
 Weilbachs Kunstnerleksikon